Kaibel ist der Familienname folgender Personen:
 Emil Kaibel (1811–1863), Theaterschauspieler
 Friedrich Wilhelm Kaibel (1810–1885), deutscher Kunst- und Musikalienhändler und Verleger
 Georg Kaibel (1849–1901), deutscher klassischer Philologe
 Karl Friedrich Kaibel (1819–1873), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen

Siehe auch:
 Keibel